Conium tenuifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Miller. Conium tenuifolium ingår i släktet odörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Odörter
tenuifolium